Simplonbahn steht für:
 Simplonstrecke, Eisenbahnstrecke von Vallorbe nach Domodossola
 Compagnie du Simplon, deutschsprachige Bezeichnung einer von 1874 bis 1881 existierenden Bahnunternehmung